Kaster kan syfta på:

 Kaster (gaddsteklar) – tre typerna av fullbildade djur hos vissa sociala insekter

Geografi

Belgien 

 Kaster (ort), Flandern, Västflandern,

Tyskland

 Kaster, Tyskland – en stad i Nordrhein-Westfalen

Robotskapade Belgienförgreningar